Kronk bezeichnet:

 (48300) Kronk, Asteroid

Kronk ist der Familienname folgender Personen:

 Gary W. Kronk (* 1956), US-amerikanischer Amateurastronom
 Paul Kronk (* 1954), ehemaliger australischer Tennisspieler